Black Bear Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Bear Hill (Berks County, Pennsylvania)
 Black Bear Hill (Centre County, Pennsylvania)